Weisse o Weiße possono riferirsi a:

Geografia 
 Weiße Spitze – montagna dell'Austria
 Weiße Stadt – complesso residenziale di Berlino, nel quartiere (Ortsteil) di Reinickendorf

Persone 
 Charles H. Weisse – politico statunitense
 Christian Hermann Weisse – filosofo, teologo protestante tedesco
 Christian Felix Weiße – scrittore tedesco
 Michael Weiße – teologo tedesco

Altro 
 Berliner Weisse – birra di frumento ad alta fermentazione dal gusto acido e a bassa gradazione
7571 Weisse Rose – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Weiss